Барбара Паулюс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Марія Санчес Лоренсо.

Барбара Шетт виграла титул, перемігши у фіналі Генрієту Надьову з рахунком 3–6, 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Барбара Паулюс (чвертьфінал)
  Каріна Габшудова (1-ше коло)
  Юдіт Візнер (чвертьфінал)
  Патті Шнідер (чвертьфінал)
  Барбара Шетт (переможниця)
  Генрієта Надьова (фінал)
  Деніса Хладкова (2-ге коло)
  Вірхінія Руано Паскуаль (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1997 Meta Styrian Open Draw

WTA Austrian Open
Тур WTA 1997